Troisi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Troisi (* 1973), argentinischer Fußballspieler
 James Troisi (* 1988), australischer Fußballspieler
 Licia Troisi (* 1980), italienische Fantasy-Schriftstellerin
 Lino Troisi (1932–1998), italienischer Schauspieler
 Marcello Troisi (* 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Massimo Troisi (1953–1994), italienischer Schauspieler, Regisseur und Autor
 Salvu Troisi, maltesischer Fußballspieler